«Наш друг — Буратино» — альбом ВИА «Мзиури», детский мюзикл по мотивам сказки А. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино» и кинофильма «Приключения Буратино».

Об альбоме 
После выхода в 1975 году фильма «Приключения Буратино» популярный в СССР детский ВИА «Мзиури» поставил музыкальный спектакль «Наш друг — Буратино». Сценарий спектакля написал актёр и режиссёр Александр Жеромский; основой спектакля послужили написанные к фильму песни Алексея Рыбникова на стихи Булата Окуджавы и Юрия Энтина. Все роли в спектакле, как и музыку к нему, исполняли сами участницы ансамбля.

В 1978 году мюзикл был записан на «Мелодии» (С50-10835-6), став первой долгоиграющей пластинкой ансамбля: до этого песни «Мзиури» выходили только на миньонах.

Список композиций и сюжет 
 «Песня фонарщиков»
 «Вступление»
 «Песня папы Карло»
 «Бу-ра-ти-но!»
 «Песня Буратино»
 «Песня Карабаса-Барабаса»
 «Песня кукол» (Полька-птичка)
 «Вторая песня кукол»
 «Песня Паука»
 «Поле Чудес»
 «Песня лисы Алисы и кота Базилио»
 «Песня Дуремара»
 «Романс черепахи Тортилы»
 «Серенада Пьеро»
 «Песня Мальвины»
 «Вторая песня Карабаса-Барабаса»
 «Бу-ра-ти-но!» (финал)

Шарманщик Карло получил от своего друга Джузеппе живое полено и дома вырезал из живого полена куклу и назвал его Буратино. Папа Карло продал свою куртку и купил для Буратино азбуку, чтобы он пошёл в школу. 
По пути в школу Буратино услышал музыку, зовущую на спектакль Карабаса-Барабаса. Буратино продал азбуку и купил билет. Выступали живые куклы, сначала Пьеро и Арлекин. Пьеро читал стихи и получал подзатыльники. 
Во время Представления Куклы узнали своего друга и вызвали на сцену. В это время из-за кулис вышел Карабас-Барабас, убрал Буратино и хотел сжечь как дрова, но узнав о нарисованном очаге в каморке папы Карло, пощадил и дал 5 золотых. Куклы понимают что здесь какая-то тайна.
Буратино по пути домой забрёл в лес и запутался в паутине пауков. Освободившись, он пошёл дальше и встретил лису Алису и кота Базилио. Они предложили Буратино пойти на Поле Чудес, закопать монеты и вырастить денежное дерево. Буратино согласился, но лиса и кот забрали у него монеты, а его самого выбросили в пруд. Возле пруда Дуремар ловил пиявок и поссорился с черепахой Тортилой. Черепаха Тортила дала Буратино Золотой Ключик. 
По пути Буратино встретил куклу Пьеро, который искал сбежавшую куклу Мальвину. Они пошли искать вместе, а Мальвина жила в домике в лесу вместе с пуделем Артемоном. Пьеро был сказано рад встречи с ней и почитал ей стихи, но не успела Мальвина похвалить его как их нашёл Карабас-Барабас. Они побежали, лесные звери и птицы напали на Карабаса и привязали его бородой к дереву. Карабаса освободили Дуремар, Алиса и Базилио и они пошли в харчевню «Трёх пескарей». Буратино тоже туда проник и спрятался в кувшине. Буратино смог узнать тайну: Потайная дверь находится за нарисованным очагом в каморке папы Карло. В харчевню вошёл Папа Карло в поисках Буратино и забрал его и остальных кукол. Карабас-Барабас предлагал продать их ему, но получил отказ.

В каморке Буратино Золотым Ключиком открыл потайную дверь и они попали в сказочный мир кукольного театра.

Участники записи 
 Музыка: Алексей Рыбников
 Тексты песен: Булат Окуджава, Юрий Энтин
 Сценарий: Александр Жеромский

Исполнители:
 Сказочник — Владимир Солодников
 Карабас-Барабас — Лия Хорбаладзе
 Буратино — Кетино Деканозишвили
 Пьеро — Тамара Гвердцители
 Мальвина — Майя Джабуа
 Шарманщик Карло — Нино Датукашвили
 Лиса Алиса — Тамрико Хорава
 Кот Базилио — Кетино Пирцхалава
 Тортила — Эка Кахиани
 Дуремар — Медея Даниелова
 Артемон — Манана Симонова
 В прочих ролях — участницы ансамбля «Мзиури»

Музыканты:
 Лия Хорбаладзе — ударные инструменты
 Марина Масхулиа — бас-гитара
 Майя Чиквинидзе — гитара
 Хатуна Дондуа — лидер-гитара
 Нана Санеблидзе — фортепиано, электроорган
 Нино Кобиашвили — клавишные инструменты
 Лена Царцидзе — скрипка
 Тамрико Хорава — мелодика, перкуссия
 Майя Сирадзе — саксофон

Ссылки 
 Вокально-инструментальные ансамбли СССР: ВИА "Мзиури". Год создания — 1971. Руководитель — Рафаэль Казарян
 

Релизы Всесоюзной студии грамзаписи «Мелодия»